Давид Ферер је освојио турнир. У финалу је победио Јежија Јановича резултатом 6:4, 6:3.

Носиоци

 Роџер Федерер (одустао пре почетка турнира)
 Новак Ђоковић (друго коло)
 Енди Мари (треће коло)
 Давид Ферер (победник)
 Томаш Бердих (четвртфинале)
 Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (треће коло)
 Јанко Типсаревић ''(четвртфинале)

<li>  Хуан Монако (треће коло)
<li>  Џон Изнер (друго коло)
<li>  Николас Алмагро (треће коло)
<li>  Ришар Гаске (друго коло)
<li>  Марин Чилић (друго коло)
<li>  Милош Раонић (треће коло)
<li>  Кеј Нишикори (треће коло)
<li>  Станислас Вавринка (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2012.
Париз мастерс — појединачно